Джакараву () — ಜ, джа, буква  слогового алфавита каннада, звонкая постальвеолярная аффриката  [ʤ]. Символ юникода — U+0C9С. Для передачи звука [z] в заимствованных словах применяется буква джакараву с двумя точками снизу - ಜ಼ (обозначается ಼ , символ юникода — U+0CBС). ಅಕಾರ (akāra) обозначает графическую форму, символ буквы, в данном случае буквы джа (ಜಕಾರ). ವು (-ву) является окончанием именительного падежа. Буква имеет надстрочный символ талакатту, графически отличающий ее от букв «Ба» и «О»: ಬ - ಒ - ಜ и обозначающий короткую гласную «а» - ಅ. Для записи звука «дж» без «а» используется ಜ್ с добавлением символа вирама — ್, символ юникода — U+0CCD. Соответственно лигатуры с другими гласными включают в себя знак вирамы:

Примечания

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада